Oregon Trail — itinerário histórico do oeste estadunidense, entre o rio Missouri e os vales do Oregon
 The Oregon Trail (jogo) — jogo de computador

Filmes e seriados cinematográficos
 The Oregon Trail (cinessérie) — da Universal Pictures de 1923
 The Oregon Trail (1936) — filme de 1936 com John Wayne
 The Oregon Trail (1939) — da Universal Pictures de 1939, com Johnny Mack Brown

Desambiguações de cinema